Dauntless je lahko:

 Dauntless - finska death metal glasbena skupina
 Douglas SBD Dauntless strmoglavec.
 HMS Dauntless - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 USCGC Dauntless (WMEC-624)
 USS Dauntless